Siefen bezeichnet

 Siefen (Geographie), auch Siepen, Bezeichnung für ein enges, schluchtenartiges Waldtal mit kleinem Rinnsal, feuchtes Bachtal

Ortsnamen in Deutschland:
 Siefen (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Romaney von Bergisch Gladbach
 Siefen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortschaft in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Siefen (Königswinter), Ortschaft in der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Siefen (Kürten), Ortsteil in der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Siefen (Overath), Ortsteil von Marialinden, einem Stadtteil von Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Siefen (Wiehl), Ortschaft in der Gemeinde Wiehl im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Wolfsiefen, Ortschaft im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach

Siehe auch:
 Grube Großer Siefen
 Sträßchen Siefen